Радиационная авария в губе Андреева в феврале 1982 года на территории хранилища отработанного ядерного топлива (ОЯТ) привела к утечке радиоактивной воды из бассейна здания № 5. ОЯТ располагалось в губе Андреева в 55 км северо-западнее Мурманска на берегу залива Западная Лица (Кольский полуостров). Ликвидация аварии шла с 1983 по 1989 год. В ликвидации аварии участвовало около тысячи человек. Руководили работами капитан 1-го ранга Вячеслав Перовский, а с 1988 года — капитан 1-го ранга Владимир Булыгин.

Одна из самых страшных по своим последствиям аварий на территории России и СНГ.

См. также 
 Список радиационных аварий
 Кыштымская авария

Примечания

Ссылки 
 
 

Радиационные аварии в СССР
Производственные выбросы и утечки
1982 год в Мурманской области